DJ har flere betydninger:
 Disc jockey (forkortet og mest brugt DJ) – en person som spiller og mixer forudindspillet musik for et publikum typisk på et diskotek eller i radioen men her i nyere tid også til festivaller og koncerter.
 Dansk Journalistforbund – fagforening for journalister, grafikere, kommunikationsmedarbejdere, fotografer, medieteknikere m.v.
 Danmarks Jægerforbund - landsdækkende forbund for jægere i Danmark.